Kubička oder Kubicka ist der Familienname folgender Personen:

 Jiří Kubička (1913–1985), tschechischer Mykologe
 Margarete Kubicka (1891–1984), deutsche Künstlerin
 Miroslav Kubička (* 1951), Komponist klassischer Musik
 Terry Kubicka (* 1956), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Václav Kubička (1939–2005), tschechischer Turner und Bundestrainer der deutschen Turner
 Víťazoslav Kubička (* 1953), Komponist klassischer Musik
 Vitus Kubicka, österreichischer Fußballspieler